

Meren 
Canada
 Ten Mile Lake (Great Northern Peninsula), een meer op het eiland Newfoundland
 Ten Mile Lake (Oost-Newfoundland), een meer op het eiland Newfoundland
 Ten Mile Lake (Nova Scotia), een meer in de provincie Nova Scotia

Verenigde Staten
 Ten Mile Lake (Cass County), een meer in de Astaat Minnesota
 Tenmile Lake (Beltrami County), een meer in de staat Minnesota
 Ten Mile Lake (Lac qui Parle County), een meer in de staat Minnesota
 Ten Mile Lake (Otter Tail County), een meer in de staat Minnesota
 Tenmile Lake (Oregon), een meer in de staat Oregon

Overige 
 Ten Mile Lake Provincial Park, een provinciaal park in de Canadese provincie Brits-Columbia
 Ten Mile Lake Township, een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota